FK Botev Kozloduj (Bulgaars: ФК Ботев Козлодуй) is een Bulgaarse betaaldvoetbalclub uit de stad Kozlodoeï, opgericht in 1974.

Externe link 
  Officiële website

Kozloduy
Vratsa (oblast)